Jogi steht für:

 eine süddeutsche Kurzform für den männlichen Vornamen Joachim
 einen Yoga praktizierenden bzw. lehrenden Mann

Jogi ist der Familienname folgender Personen:

 Ajit Jogi (1946–2020), indischer Politiker

Siehe auch:
 Yogi, Jõgi

Abkürzung